Hegedűs József (1779–1856) cisztercita rendi szerzetes, pap, tanár (születési neve: Dóczy József)
Hegedűs József (1815 k.–1874) ügyvéd, a Batthyány-Strattmann uradalom ügyvédje és intézője
Hegedüs József (1834–1922) káplán, plébános (szolgálata: Miklósi, Nemesvámos, Noszlop, Tüskevár, Aka, Somogyszil)
Hegedűs József (1873–1950) lelkész, plébános (szolgálata: Rábaszentmihály, Győr-Nádorváros, Nemesládony, Osli, Bágyog, Győrasszonyfa, Győr)
Hegedűs József (?–?) orvos (3 évig az angyalföldi tébolydában), akinek volt egy többször előadott Az örültek című előadóestje 1907–1908-ban
Hegedüs József (1886–?) ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tag, jogtanácsos (rövid ideig a Magyar Színház bérlője)
Hegedűs József (1894–1975) törvényszéki bíró, az Igazságügyi Minisztérium kodifikációs osztályának munkatársa, majd 1953-ig felső bírósági büntető tanácselnök, rendszeresen írt cikkeket, publikációkat
Hegedűs József (1910–1981) tornász
Hegedűs József (1940–) fafaragó, népi iparművész, és a népművészet mestere címmel kitüntetett nyugdíjas pedagógus
Hegedűs József (1941) énekes (tenor)
Hegedüs József (1951–) közgazdász (MSC), szociológus (PhD), a Városkutatás Kft. alapító tagja és egyik ügyvezető igazgatója, oktató, egyetemi magántanár